Cherbourg kan syfta på:

 Slaget vid Cherbourg – utkämpades under Operation Overlord i andra världskriget

Geografi

Australien 

 Cherbourg (region), Queensland,

Frankrike 

 Cherbourg-en-Cotentin – en kommun och stad i departementet Manche 2016–
 Cherbourg-Octeville – tidigare kommun (2000–2015) i departementet Manche, 
 Cherbourghalvön – en halvö som sticker ut från Normandie i Engelska kanalen
 Cherbourg-Maupertus flygplats – en flygplats
 Cherbourg (arrondissement) – ett arrondissement

Robotskapade Australienförgreningar